Maternus (usurpator) (?–187), Romeins usurpator
 Maternus (heilige) (?–325), Rooms-katholiek bisschop en heilige